Lālī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Dasht-e Lati, kommunhuvudort, Khuzestan, 
 Shahrestān-e Lālī, kommun, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar